Никлас Марипуу (; ) — шведский футболист, полузащитник «Броммапойкарны».

Клубная карьера 
Является воспитанником столичного АИК, в котором прошёл путь от детских команд до основной. Взрослую карьеру начал в 2009 году в «Весбю Юнайтед» в рамках сотрудничества между клубами. Первую игру провёл 29 апреля против «Сюриански», появившись на поле в середине второго тайма. 18 сентября 2010 года дебютировал АИК в чемпионате Швеции в гостевом поединке с «Хеккеном», заменив на 50-й минуте Пера Карлссона.

В июле 2012 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Умео», выступающий в Суперэттане. За время аренды принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. В следующем сезоне также на правах аренды выступал за «Сундсвалль». Вместе с клубом занял третье место и попал в стыковые матчи за право выхода в Алльсвенскан, но команда проиграла по сумме двух встреч «Хальмстаду».

13 февраля 2015 года покинул АИК и на правах свободного агента перешёл в «Сириус», где провёл полтора года, выступая в Суперэттане. Летом 2016 года присоединился к американской команде «Джэксонвилл Армада» из NASL. В декабре 2017 года подписал однолетний контракт с финским «Мариехамном». В начале 2019 года вернулся в Швецию, подписав соглашение с «Акрополисом», в первый сезон с которым стал победителем первого дивизиона.

16 декабря 2020 года присоединился к вышедшему в Алльсвенскан «Дегерфорсу», заключив контракт, рассчитанный на два года. В чемпионате 2021 года Марипуу провёл только три игры за основную команду, в связи с чем по окончании года покинул клуб и перешёл в «Броммапойкарну». По итогам 2022 года столичный клуб занял первую строчку в турнирной таблице и вышел в Алльсвенскан.

Личная жизнь 
Играл также во флорбол за АИК, в составе которого выиграл золотые медали чемпионата Швеции.

Достижения 
АИК:
 Серебряный призёр чемпионата Швеции: 2011

Броммапойкарна:
 Победитель Суперэттана: 2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com
 Профиль на сайте lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Умео»
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Сириус»
Игроки ФК «Джэксонвилл Армада»
Игроки ФК «Мариехамн»
Игроки ФК «Акрополис»
Игроки ФК «Дегерфорс»
Игроки ФК «Броммапойкарна»